Monica Beadnell (nascida em 7 de abril de 1992) é uma lutadora profissional americana atualmente contratada pela All Elite Wrestling sob o nome de ringue Abadon.

Carreira na luta livre profissional 
Treinadas por Al Snow e pela Rocky Mountain Pro Academy, elas fizeram sua estreia no wrestling profissional em 18 de janeiro de 2019, em um evento Respect Women's Wrestling, derrotando Aria Aurora. Eles eram regulares no Rocky Mountain Pro (RMP), vencendo o Campeonato Rocky Mountain Pro Lockettes em duas ocasiões.

Abadon fez sua estréia na All Elite Wrestling no AEW Dark em 4 de março de 2020, onde lutou com Hikaru Shida. Elas fizeram sua estréia no Dynamite em 17 de junho, derrotando Anna Jay. Após a partida, Abadon assinou um contrato em tempo integral. Em 22 de outubro elas sofreram uma lesão na garganta durante uma partida com Tay Conti que os manteve fora de ação por um mês. Em 25 de novembro no episódio do Dynamite, Abadon retornou ao All Elite Wrestling, confrontando Hikaru Shida, fazendo com que Shida recuasse de medo e derrubasse o Campeonato Mundial Feminino da AEW. A rivalidade continuou por várias semanas e terminaria em 7 de janeiro de 2021, no AEW New Years Smash, onde Abadon perdeu uma partida contra Shida pelo Campeonato Mundial Feminino da AEW.

Vida pessoal 
Beadnell é não-binário e usa pronome they singular.

Campeonatos e conquistas 

 Rocky Mountain Pro
 Campeonato RMP Lockettes (2 vezes)

Ligações externas 

 Perfil de Abadon em Cagematch.net, Wrestlingdata.com, Internet Wrestling Database

Pessoas não binárias